Усагин — фамилия; имеет женскую форму Усагина.
 Усагин, Дмитрий (род. 1978) — болгарский боксёр.
 Усагин, Иван Филиппович (1855—1919) — русский физик, создатель трансформатора, талантливый демонстратор физических опытов.